Avalon:

Музыка 
 Группы
  — метал-оперный проект, образованный в 2013 году.
  — современная христианская музыкальная группа, образованная в 1995 году.

 Песни
 Avalon — песня Эла Джолсона (1920), в дальнейшем джазовый стандарт.

 Альбомы
 Avalon — альбом британской рок-группы Roxy Music (1982).
 Avalon — сольный альбом солиста группы Godsmack Салли Эрны (2010).

Программное обеспечение 
 Avalon — игра для компьютера ZX Spectrum.
 Avalon — кодовое название презентационной подсистемы Windows Presentation Foundation.

См. также 
 Toyota Avalon — автомобиль компании Toyota, выпускающийся с 1995 года.
 Timo Tolkki’s Avalon — метал-опера Тимо Толкки (2013).